Con el término Escudo de Córdoba, podemos referirnos a:

Argentina 
 Escudo de la Provincia de Córdoba, en el centro del país;
 Escudo de Córdoba, ciudad capital de la provincia antes mencionada;

Colombia 
 Escudo del Departamento de Córdoba;
 Escudo de Córdoba, ciudad en el departamento de Bolívar;
 Escudo de Córdoba, ciudad en el departamento de Quindío;

España 

Escudo de la Provincia de Córdoba, en la comunidad autónoma de Andalucía;
 Escudo de Córdoba, ciudad capital de la provincia andaluza antes mencionada;

México 
 Escudo de Córdoba, en Veracruz.